Сагами — японский топоним и фамилия. Может означать:

 Сагами (залив) — залив.
 Сагами (провинция) — историческая провинция Японии в регионе Канто на востоке острова Хонсю.
 Сагами (река) — река в Японии на острове Хонсю.
 Линия Сагами — железнодорожная линия японского железнодорожного оператора East Japan Railway Company, расположенная в префектуре Канагава.
 «Сагами» — переименованный японцами броненосец «Пересвет».
Фамилия:
 Сагами, Синъити (1882—1943) — японский государственный деятель.
Компании:
 Sagami Railway — японский частный железнодорожный оператор, линии которого расположены в префектуре Канагава.
 Sagami Rubber Industries — японская компания-производитель резиновых изделий, в том числе презервативов.